Николай Рычков:
 Рычков, Николай Михайлович (1897—1959) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 2 созыва.
 Рычков, Николай Николаевич (1866—1918) — председатель Бугурусланской уездной земской управы, член IV Государственной думы от Самарской губернии.
 Рычков, Николай Петрович (1746—1784) — русский путешественник и географ. Сын Петра Ивановича.